Dinastia guaramida ou Guramiani () era um ramo cadete da casa real dos cosroidas da Ibéria (moderna Geórgia Oriental). Eles governaram a Ibéria como príncipes presidentes (eristavi) do Principado da Ibéria entre 588 e 627, 684 e 748 e, finalmente, 779/80 e 786. Três deles receberam o título de curopalata da corte do Império Bizantino.

História 

Este ramo da família descende do rei ibérico Leão, filho de  com Helena, sua segunda esposa e parente do imperador bizantino (485/6). Leão e o irmão, Mírdates, receberam a porção oriental do Reino da Ibéria, que abrangia os ducados de Colarzena, Odzrkhe e a metade ocidental de Cunda, que logo perderam para a linhagem mais sênior dos cosroidas. Terminaram como príncipes de Colarzena e Javaquécia. Começando com o filho de Leão,  , membros desta casa foram príncipes presidentes da Ibéria em três períodos distintos: entre 588 e 627, 684 e 748 e, finalmente, 779/80 e 786. 

Os guaramidas eram aparentados, por meio de casamentos dinásticos, com as principais casas principescas da Geórgia – os cosroidas, os nersianidas e os bagrátidas. Neste último caso, o casamento da filha de   com o príncipe Bagratúnio em fuga Bassaces deu início à nova dinastia Bagrationi, que tornar-se-ia depois a última e mais antiga família reinante da Geórgia. A extinção da linhagem guaramida no final do  permitiu que seus primos bagrátidas reunissem as duas heranças quando chegaram ao poder.

O cronista georgiano do  Sumbat Davitis-Dze, em sua "História dos Bagrátidas", identificou incorretamente (talvez de propósito) identificou os guaramidas como essencialmente bagrátidas que supostamente teriam vindo da Terra Santa para morar na Geórgia; esta versão permitiu que os Bagrationi alegassem que descender diretamente do rei David.

Monarcas guaramidas da Ibéria 

  (588–ca. 590)
  (ca. 590–627)
  (684–ca. 693)
  (ca. 693–ca. 748)
  (779/80–786)

Notas

Bibliografia 

Toumanoff, Cyril. Introduction to Christian Caucasian History, II: States and Dynasties of the Formative Period. Traditio 17 (1961).
Rapp, Stephen H. (2003), Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts. Lovaina: Peeters Publishers ISBN 90-429-1318-5
Rapp, Stephen H., Sumbat Davitis-dze and the Vocabulary of Political Authority in the Era of Georgian Unification. Journal of the American Oriental Society, Vol. 120, No. 4 (Oct.-Dec., 2000), pp. 570–576.

Nobreza da Geórgia